Любовна терапия може да се отнася за:
 Любовна терапия, български филм от 1987 година;
 Любовна терапия (Hope Springs), американски филм от 2012 година.